

Cinema e televisione 
Falchi – film del 2017 diretto da Toni D'Angelo
I falchi – film del 1970 diretto da István Gaál

Persone
Aldo Falchi (1889-1942) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Anna Falchi, propr. Anna Kristiina Palomäki Falchi (1972) – attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana
Anna Maria Falchi Massidda (1824-1873) – poetessa italiana
Battista Falchi (1904-1988) – politico italiano
Gian Paolo Falchi (1947-2008) – politico italiano
Isidoro Falchi (1838-1914) – archeologo e medico italiano
Luigi Falchi, propr. Luigi Falchi Delitala (1873-1940) – scrittore, poeta e giornalista italiano
Paola Falchi (1940) – cantante e attrice italiana, Miss Italia 1958
Roberto Falchi, detto Falchino (1963) – ex fantino italiano
Stanislao Falchi (1851-1922) – compositore italiano

Sport
Falchi Hockey Bosco Chiesanuova – squadra di hockey su ghiaccio di Bosco Chiesanuova
H.C. Falchi Parma – società di hockey in-line maschile di Parma
Pallavolo Falchi Ugento – società di volley maschile di Ugento
Stadio Gianni Falchi – stadio di baseball di Bologna

Altro 
Falco (disambigua)